Jornal da Tarde, antigo periódico paulistano, que circulou entre 1966 e 2012.

Pessoas 
 JT LeRoy
 J.T. Meirelles
 J. T. Walsh
 James "J.T." Taylor
 James Thomas, Jr.

Desambiguações de siglas